Избор за генералног секретара НАТО-а 2023. ће се одржати у октобру 2023. године да би се изабрао генерални секретар НАТО-а, тренутни генерални секретар Јенс Столтенберг не жели још један мандат. Тренутно нема званичних кандидата за ову функцију, али поједници су изјавили намеру да се кандидују.

Позадина 
Портпарол НАТО-а Оана Лунгеску је 12. фебруара 2023. године изјавила да ће генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг окончаће свој мандат како је планирано у октобру, након што су новине објавиле да се ради на даљем продужењу. „Мандат генералног секретара Јенса Столтенберга је три пута продужен, а он је на тој функцији укупно скоро девет година“, рекла је Оана Лунгеску касно тог дана. Тада је датум овог избора за генералног секретара НАТО-а званично објављен у јавности.

Кандидати

Јавно изразили интересовање 
Следеће особе су изразиле интересовање да се кандидују за генералног секретара НАТО-а

 Борис Џонсон, премијер Уједињеног Краљевства (2019-2021)

Потенцијални кандидати 

 Каја Калас, премијер Естоније (2021-тренутно)
 Керсти Каљулаид, председник Естоније (2016-2021)
 Далија Грибаускајте, председник Литваније (2009-2019)
 Колинда Грабар Китаровић, председник Хрватске (2015-2020)
 Еди Рама, премијер Албаније (2013-тренутно)

Одбили да буду кандидати 

 Јенс Столтенберг, генерални секретар НАТО-а (2014-тренутно), премијер Норвешке (2005-2013) и (2000-2001)

Референце 

НАТО
2023.